Pietro Colonna peut désigner deux cardinaux italiens de la même famille :

 Pietro Colonna (1260-1326), cardinal italien créé par le pape Nicolas IV (1288).
 Pietro Colonna (1725-1780), cardinal italien créé par le pape Clément XIII (1766).